Surb Chatsch (, „Heiliges Kreuz“), westarmenisch Surp Chatsch, andere Umschriften Surb Khach, Surp Haç, heißen Heilig-Kreuz-Kirchen, also dem der Heiligen Kreuz, an dem Jesus starb, geweihte Kirchen der Armenisch-Apostolischen Kirche.

Liste 
Armenien
 Heilig-Kreuz-Kloster in Arkasi, 7 km östlich von Vernashen (Wajoz Dsor)

Irak
 Heilig-Kreuz-Kirche (Surp Chatsch) von 2019 in Ankawa bei Erbil

Iran
 Heilig-Kreuz-Kapelle (Surp Chatsch) von 1987 im Ararat-Sportkomplex Teheran

Russland
 Heilig-Kreuz-Kirche (Surb Chatsch) in Nachitschewan am Don

Syrien
 Heilig-Kreuz-Kirche (Aleppo) von 1993 (Surb Chatsch)

Türkei
 Kirche zum Heiligen Kreuz (Akdamar), Insel Akdamar (Սուրբ խաչ, Surb Chatsch, Akdamar Kilisesi, Surp Haç Kilisesi)
 Heilig-Kreuz-Kirche Istanbul (Surp Haç Kilisesi, Սուրբ Խաչ Եկեղեցի)
 Surp Haç Ermeni Lisesi (Heilig-Kreuz-Gymnasium) in Istanbul.

Ukraine
 Kloster Surb-Chatsch auf der Krim, erbaut 1358

!
!
Liste (Kirchen nach Patrozinium)